Voici une liste des aéroports publics en République populaire de Chine, regroupés par niveau provincial et triés par la ville principale servie. Il comprend des aéroports en service, en cours de construction ou planifiées pour la construction. 

En , il y avait 182 aéroports commerciaux.

Carte

Liste

Références

Voir aussi 

Chine
Aéroports